Osoby o tym nazwisku:
 Anja Golob – słoweńska poetka, dramatopisarka, tłumaczka, publicystka
 Robert Golob – słoweński inżynier, menedżer, nauczyciel akademicki i polityk